Nanas steht für

 Plastiken der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle, siehe Nana (Plastik)
 spanische Wiegenlieder, siehe Palo (Flamenco)#Cantes a palo seco